Aubigné ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Aubigné (Deux-Sèvres) im Département Deux-Sèvres
 Aubigné (Ille-et-Vilaine) im Département Ille-et-Vilaine
 Aubigné-Racan im Département Sarthe
 Aubigné-sur-Layon im Département Maine-et-Loire

d’Aubigné ist der Familienname folgender Personen:

 Françoise d’Aubigné, marquise de Maintenon (1635–1719), Mätresse von Ludwig XIV. von Frankreich
 Jean-Henri Merle d’Aubigné (1794–1872), Schweizer Theologe und Kirchengeschichtler
 Robert Merle d’Aubigné (1900–1989), französischer Orthopäde
 Théodore Agrippa d’Aubigné (1552–1630), französischer Dichter, Militärführer, Staatsmann und Gelehrter